Horvátország
Glušci, település Metković községben, Dubrovnik-Neretva megyében

 Szerbia
 Glušci, település Bogatić községben, a Mácsvai körzetben